Филострат ( – обичащ войската) е древногръцко мъжко име. Това е името на четирима известни древногръцки писатели, живели в периода 2 – 3 век, близки роднини помежду си.
 Филострат I – древногръцки писател, софист, автор на диалога „Нерон“.
 Филострат Стари, (Флавий Филострат Стари, Филострат II; Флавий Филострат Атински 170 – 250 г.) – древногръцки писател, софист. Дядо на Филострат Млади. Преподава в Атина и Рим. Автор на съчинението „Животът на Аполоний Тиански“, „Животоописания на софистите“ (), „Картини“, диалогът „За героите“, сборник с измислени любовни писма.
 Филострат Лемноски (Филострат III) – древногръцки писател, софист
 Флавий Филострат Млади (Филострат Млади, Филострат IV) – древногръцки писател, софист. Живее в Рим. Автор на сборника „Картини“, който съдържа описания на произведения на елинистичното и римско изкусвто. Внук на Филострат Стари.